Береговые войска ВМС  Императорской Японии  - части постоянного и временного состава ВМС для обеспечивающих действий на береговом и прибрежном театрах.
Включали в том числе:

Десантно-штурмовые части
  Береговые войска особого назначения ВМС  — десантно-штурмовые части морской пехоты

Гарнизонные части
 Гарнизонные береговые  отряды  ВМС  — батальоны объектовой службы военно-морских районов метрополии.
  Базовые береговые  отряды (особого назначения) ВМС  - штабные части управления островных гарнизонов (до 400 чел.)
 Караульные береговые  отряды  ВМС  — батальоны объектовой службы островных гарнизонов

Вспомогательные части
 Отряды береговой ПВО ВМС   — объектовые роты ПВО численностью до 300 чел. На вооружении имели до 8 орудий МЗА или до 24 ед. крупнокалиберных пулемётов.
 Отряды береговой связи ВМС  — части связи численностью 600—1000 чел., в том числе части военных криптографов.
 Отряды береговой полиции ВМС
 Строительные береговые отряды   ВМС    — части военных строителей на островных объектах из мобилизованных и вольнонаемных гражданских лиц

Военно-морской флот Японской империи